12 лет Октября — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края. Административный центр сельского поселения 12 лет Октября сельсовет.

История 
Основан в январе 1929 г. как одноимённая трудовая коммуна. В советские годы центральная усадьба зерносовхоза «12 лет Октября».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Примечания 

Населённые пункты Поспелихинского района